Sans pitié peut désigner :

Sans pitié

Film 
 Sans pitié (Senza pietà), film italien d'Alberto Lattuada sorti en 1948.
 Sans pitié (No Mercy), film américain de Richard Pearce sorti en 1986.
  (Sin compasión), film mexico-franco-péruvien de Francisco J. Lombardi sorti en 1994.
 , un film italien de  sorti en 2014.
 Sans pitié, un film policier sud-coréen écrit et réalisé par Byun Sung-hyun sorti en 2017.

Autres formes

Film 
 Le commissaire est bon enfant, le gendarme est sans pitié, moyen métrage français réalisé par Jacques Becker en 1935.
 Temps sans pitié (Time Without Pity), film britannique réalisé par Joseph Losey, sorti en 1957.
 Un monde sans pitié, film français réalisé par Éric Rochant, sorti en 1989.

Divers 
 Opération Sans-Pitié, projet d'opération spéciale imaginé par Ian Fleming au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi